Silva Jardim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Silva Jardim (ort), Rio de Janeiro, 
 Silva Jardim (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar